

Geografia 
 Lathan – fiume che scorre nelle regioni Centro-Valle della Loira e Paesi della Loira in Francia. Bagna i comuni di Channay-sur-Lathan e Savigné-sur-Lathan

Persone 
 Christina Lathan – ex velocista tedesca
 George Lathan – politico britannico
 Sanaa Lathan – attrice e doppiatrice statunitense